KAD, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, gevestigd te Wageningen
KAD, rondweg rond Sint-Petersburg (Rusland)
 KAD, Kadaster, afkorting, gebruikt op verklikker (Kad-steen) van een vast meetpunt

 kad, kadaster, kadastraal